Iru může být:
 Iru – vesnice v Estonsku
 Iru (čtvrť) – čtvrť městské části Pirita v Tallinnu
 Iru (jídlo) – jídlo

Externí odkazy